— японская фамилия и топоним.

 Фукуяма — город в Японии
 Фукуяма — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1619—1871) на острове Хонсю.

Персоналии 
 Фукуяма, Дзюн (род. 1978) — японский актёр озвучивания.
 Фукуяма, Масахару (род. 1969) — японский певец и музыкант.
 Фукуяма, Фрэнсис (род. 1952) — американский философ.